— японская женская причёска, разновидность пучка. Сегодня симаду носят почти исключительно гейши и таю (разновидность юдзё), но в период Эдо её носили девушки 15—20 лет, до замужества. Как и другие причёски, украшается кандзаси.

Основные типы симады:
  — пучок в этой причёске поднят выше всего. Её носят на традиционной свадьбе, сегодня обычно используется парик;
  — рабочая причёска гейш с бакумацу;
  — разновидность гэйся-симада, придуманная гейшами Киото;
  — пучок цубуси-симады перетянут шёлковым шнуром. Раньше её носили женщины среднего возраста, а сегодня эту причёску можно увидеть на гейшах Киото на праздниках Мияко одори и Камогава одори;
 .

Молодые гейши Токио носят парики с «така-симада», а более опытные — «цубуси-симада» (фото).

Литература

Ссылки 
 Shimada Mage Matsuri Festival 2010

Традиционные японские причёски